Kalibar (njem. Kaliber od franc. calibre od arap. qālib: kalup od grč. ϰαλοπόδıον: drvena nožica) može značiti:
 kalibar, u vojništvu, je unutarnji promjer cijevi vatrenog oružja; također, promjer metka koji se kroz nju ispaljuje. Mjeri se u milimetrima ili centimetrima na ustima cijevi i osnova je za razvrstavanje (klasifikaciju) oružja. Nekoć se kalibar topničkog oružja određivao masom zrna, na primjer top od 24 funte ili haubica od 15 funti, dok se kalibar ručnog oružja određivao brojem olovnih ili željeznih kuglica u jednoj funti. Današnji način određivanja kalibra počeo se primjenjivati nakon prelaska sa sfernoga na duguljasto zrno, kod pješačkog oružja u prvoj polovici 19. stoljeća, a kod topništva početkom druge polovice 19. stoljeća.
 kalibar (metalurgija), u metalurgiji, je oblik i veličina otvora između dvaju profiliranih valjaka, prolaskom kroz koji se tijekom valjanja oblikuju metalni profili, tračnice, nosači i slično.
 mjerni kalibar, u strojarstvu, je mjerni instrument kojim se provjeravaju unutarnji ili vanjski promjeri provrta, osovina, konusa i navoja; za ispitivanje složenih oblika izrađuje se u obliku šablone. Kalibriranjem se općenito naziva postupak ugađanja, umjeravanja (baždarenja) ili provjere točnosti mjernih instrumenata.
 kalibar, u prenesenom značenju je veličina, vrijednost, sposobnost; vrsta, soj, kov; osobina; čovjek izvanrednih sposobnosti.

Izvori